Това е списъкът с епизоди на „Пазител на Лъвските земи“.

Сезони 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|-
! scope="col" style="padding:0 8px;" rowspan="3" colspan="2" | Сезон
! scope="col" style="padding:0 8px;" rowspan="3" | Епизоди
! scope="col" style="padding:0 80px;" colspan="4" | Оригинално излъчване
|-
! style="padding:0 8px;" colspan="2" | 
! style="padding:0 8px;" colspan="2" | 
|-
! Начало
! Край
! Начало
! Край
|-
| scope="row" style="background:#8B0000; color:#000000; text-align:center;" |
| 1
| 28
| 22 ноември 2015 г.
| 21 април 2017 г.
| 26 март 2016 г.
|
|-
| scope="row" style="background:#FFA500; color:#FFFFFF; text-align:center;" |
| 2
| 30
| 7 юли 2017 г.
| 22 април 2019 г.
|
|
|-
| scope="row" style="background:#06B9F2; color:#FFFFFF; text-align:center;" |
| 3
| 20
| 3 август 2019 г.
| 3 ноември 2019 г.
|
|
|-
|}

Сезон 1 (2015–2017)

Сезон 2 (2017–2019)

Сезон 3 (2019)

Източници 

Пазител На Лъвските Земи